Taiyiba kan syfta på följande platser:

Israel 

 Eṭ Ṭaiyiba (ort i Israel), Centrala distriktet,

Jordanien 

 Aţ Ţayyibah (departementshuvudort), Irbid, 
 Aţ Ţayyibah (ort i Jordanien, Ma'an), 

Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade Jordanienförgreningar